USBL est un sigle pouvant signifier :

 USBL (United States Basketball League), ligue de basket-ball américaine
 Union Sportive Behonne Longeville, club de football français
 Union Sportive des Beucquots Lucquois, club de football français de la commune de Les Lucs-sur-Boulogne 
 , méthode de positionnement acoustique sous-marin